De Rally van Catalonië 2014, formeel 50º Rally RACC Catalunya – Costa Daurada, was de 50e editie van de Rally van Catalonië en de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2014. Het was de 531e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Salou.

Verslag 
Met een gecontroleerde zege wist Sébastien Ogier zijn tweede opeenvolgende wereldtitel op naam te schrijven. De tweestrijd tussen hem en Jari-Matti Latvala werd voor het grootste deel al tijdens de openingsetappe op het onverhard beslist door Ogier, die daar een voorsprong uitbouwde op zijn teamgenoot, die naar eigen woorden moeilijk in zijn ritme kwam. Eenmaal op het asfalt van etappe twee, begon Latvala wel aan een opmars, maar Ogier consolideerde voldoende marge tot het einde van de rally en zag Latvala uiteindelijk op ruim tien seconden stranden. Achter opnieuw een top twee finish voor het team van Volkswagen, eiste Mikko Hirvonen pas zijn tweede podium resultaat van het seizoen; zijn derde plaats zag hem echter in het kampioenschap wel zijn vierde positie verstevigen.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 15,55 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

C
Rally van Catalonië